Grazia oder La Grazia steht für:

 Grazia (Vorname), weiblicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Grazia (Magazin), internationale Frauenzeitschrift
 La grazia (1929), italienischer Film von Aldo De Benedetti 
 Santa Maria della Grazia, Insel in der Lagune von Venedig, Italien

Grazia ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred de Grazia (1919–2014), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor
 Gene Grazia (1934–2014), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jazmín De Grazia (1984–2012), argentinisches Model und Fernsehjournalistin
 Julio De Grazia (1920–1989), argentinischer Schauspieler und Regisseur
 Sebastian de Grazia (1917–2000), US-amerikanischer Philosoph, Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Biograf

Siehe auch:
 Gracia